Danilo Luís Hélio Pereira, een tot Portugees genaturaliseerd voetballer
 Hélio Castroneves, een Braziliaans autocoureur
 Hélio Gracie, de grondlegger van het Gracie Jiu Jitsu (Braziliaans jiujitsu)
 Hélio Oiticica, een Braziliaans schilder, beeldhouwer, installatie- en performancekunstenaar
 Helio Aircraft Company, een Amerikaans vliegtuigbouwer

Zie ook 
 Helios (doorverwijspagina)